«Carlitos» puede referirse a:

 Diminutivo del nombre Carlos

Personas 
 Carlitos (original en inglés: Charlie Brown), personaje principal de la serie de Peanuts, por Charles Schulz.
 Carlitos (Charlot, original en inglés: The Tramp), personaje cinematográfico de Charles Chaplin.
 Carlitos (1965-), guitarrista español - nombre real: Juan Carlos Marín López.
 Carlos López Huesca (1990-), futbolista español - conocido como "Carlitos".
 Carlos Domínguez Domínguez (1976-), futbolista español - conocido como "Carlitos".
 Carlos Miguel Gomes de Almeida (1988-), futbolista angoleño - conocido como "Carlitos".